Уэки — многозначное имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Уэки, Сигэхару (род. 1954) — японский футболист.

Топонимы 
 Норт-Уэки-Уочи — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эрнандо (штат Флорида, США).
 Уэки-Уочи-Гарденс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эрнандо (штат Флорида, США).